Linha 12 (Metro de Barcelona)
 Linha 12 do Metrô da Cidade do México
 Linha 12 (Metro de Madrid)
 Linha 12 do Metropolitano de Paris
 Linha 12 da CPTM

Ver também

Desambiguações de transporte